Соревнования по биатлону среди женщин в гонке преследования на 10 км на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 13 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона, расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки произошёл в 17:00 по местному времени (UTC+8). В соревновании приняли участие 60 сильнейших спортсменок, отобранных по результатам спринта (стартовали 57).

Предыдущей олимпийской чемпионкой в гонке преследования являлась немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU)